McCann kan som auktorsförkortning betyda:

 Linda D. McCann
 Charles McCann
 Yale Mervin Charles McCann

Robotskapade auktorsförkortningar